L’Orme steht für:
 einen Weiler in der Gemeinde Chevillard, Département Ain, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 die Gemeinde Lolme, Département Dordogne, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich auf Okzitanisch
 François Faultrier de l’Orme (1760–1805), französischer General der Artillerie
 Philibert de l’Orme (um 1510–1570), französischer Architekt der Renaissance

Siehe auch:
 L’Horme
 Le Orme
 Lorme
 Delorme